

Sciences humaines et sociales 
 L'arrêt Luze et Devaux (1944) est un  de la chambre criminelle de la Cour de cassation française, qui affirme que l'intention criminelle est un élément constitutif de l'infraction pénale.

Culture et société 
 La Devaux Coupé est une automobile australienne, lancée en 2001.

Patronyme 

 Albert Devaux (1874-), médecin français ;
 André Devaux (1894-1981), athlète français ;
 André-A. Devaux (1921-2017), philosophe français ;
 Anna Devaux-Raillon (1891-1968), peintre française ;
 Antoine Devaux (1985-), footballeur français ;
 Augustin Devaux (1769-1838), homme politique français ;
 Bruce Devaux (1996-), un joueur français de rugby à XV ;
 Céline Devaux (1987-), est une réalisatrice et illustratrice française ;
 Denis Devaux (1939-), footballeur français ;
 Eugène Devaux (mort en 1897), dramaturge français ;
 Evelyne Devaux (1935-1972), une peintre belge, l'une des principales figures du pop art en Belgique ;
 Félix Devaux (1873-1921), sculpteur français ;
 François-Antoine Devaux (1712-1796), poète lorrain ;
 François-Alexandre Devaux (1840-1904), sculpteur français ;
 Frédérique Devaux, réalisatrice française ;
 Gabriel Pierre François Moisson-Devaux, (1742-1802), homme politique français ;
 Gilbert Devaux (1906-1981), haut fonctionnaire français du ministère des Finances ;
 Jacques Devaux (1766-1807), homme politique français ;
 Jean Devaux (1649-1729), un chirurgien et écrivain français ;
 Jean-Christophe Devaux (1975-), joueur de football français ;
 Jean-Jacques Devaux, acteur et humoriste ;
 Judith Devaux (1970-), sculptrice animalière française ;
 Jules Devaux (1811-1880), médecin et bienfaiteur français ;
 Jules Devaux (1828-1886), diplomate belge ;
 Louis Devaux (1819-1884), homme politique français ;
 Marianne Devaux (1962-), femme politique française néo-calédonienne ;
 Marie Jean-Baptiste Urbain Devaux (1767-1836), général français ;
 Mélanie Devaux (1992-), basketteuse française ;
 Olivier Devaux (1984-), joueur de hockey sur glace suisse ;
 Paul Devaux (1894-1949), graveur sur bois et illustrateur français ;
 Paul Devaux (1801-1880), homme politique belge ;
 Philippe Devaux (1902-1979), philosophe belge ;
  ;
 Pierre François Devaux (1741-1794), un révolutionnaire parisien ;
 Théomir Devaux (1885-1967), prêtre et résistant français ;
 Thierry Devaux (1959-), acrobate français ;
 Thomas Devaux (1980-), photographe français ;
 Thomas Devaux (1997-), coureur cycliste français ;
 Valérie Devaux (1967-), une escrimeuse française.